Myszy i ludzie (Of Mice and Men) – powieść amerykańskiego pisarza i noblisty Johna Steinbecka
 Myszy i ludzie (Of Mice and Men) – amerykański film z 1939 roku, reż. Lewis Milestone
 Myszy i ludzie (Of Mice and Men) – amerykański film z 1992 roku, reż. Gary Sinise